une famille du  en France :
 Maurice Duplay (1736-1820), membre du Tribunal révolutionnaire ;
 Éléonore Duplay (1768-1832) ;
 Élisabeth Duplay (1773-1859) ;
 Jacques-Maurice Duplay (1778-1847) ;
 Simon Duplay (1774-1827), révolutionnaire, neveu de Maurice Duplay ;
 Simon Duplay (1836-1924), chirurgien, petit-fils du précédent ;
 Maurice Duplay, homme de lettres et ami de Marcel Proust, fils du précédent ;
 Emmanuelle Duplay (1964-), décoratrice de cinéma.